Dorothea von Hanau ist der Name folgender Personen:

 Dorothea von Hanau-Münzenberg (1556–1638), Tochter von Philipp III. von Hanau-Münzenberg und Helena von Pfalz-Simmern
 Dorothea Elisabeth von Hanau-Lichtenberg († 1624), Tochter von Philipp Wolfgang, siehe Philipp Wolfgang von Hanau-Lichtenberg #Familie
 Dorothea Diana von Salm (1604–1672), Frau von Philipp Wolfgang von Hanau-Lichtenberg
 Dorothea Friederike von Brandenburg-Ansbach (1676–1731), Frau von Johann Reinhard III. von Hanau